Der Pflanzenname Hechtkraut bezeichnet verschiedene Wasserpflanzen:

die Gattung Pontederia und insbesondere die Art Pontederia cordata
die Art Stratiotes aloides, siehe Krebsschere
die Art Berula angustifolia, siehe Schmaler Merk
verschiedene Arten der Gattung Potamogeton, siehe Laichkraut.
Siehe auch:
 Anascha